T-Mobile (cégcsoport)
 T-Mobile (Magyar Telekom Csoport)